

Letteratura 
 Fantàsia – universo del romanzo La storia infinita di Michael Ende
 Fantasy – genere letterario.

Cinema 
 Fantasia – film di animazione della Walt Disney Company del 1940.

Musica e danza 
 Fantasia – tipo di composizione musicale
 Fantasia – danza festosa tipica di alcune popolazioni dell'Africa.
 Fantasia – album del cantautore Don Backy del 1971.
 Fantasia/La mia anima – singolo del cantautore Don Backy del 1971.
 Fantasia – album della cantante Iva Zanicchi del 1982.
 Fantasia/Io ti voglio adesso – singolo dei Matia Bazar del 1982.
 Fantasia - Live in Tokyo – album dal vivo degli Asia.
 Fantasia – album della cantante Fantasia Barrino del 2006.
 Fantasia – EP di Jun Hyo-seong del 2015.
 Nella Fantasia – brano musicale di Ennio Morricone.

Televisione 
 Fantasia – programma televisivo di Canale 5 del 1987 condotto da Cesare Cadeo e Linda Lorenzi.
 Fantasia – programma televisivo di Canale 5 del 2008 condotto da Barbara d'Urso e Luca Laurenti.

Filosofia 
 Fantasia – per i filosofi è la facoltà che porta a idee non legate alla realtà, ma anche ciò che conduce alla creazione artistica.

Persone 
 Fantasia Barrino – cantante R&B statunitense vincitrice di un'edizione di American Idol.
 Franco Fantasia – attore italiano.
 Matteo Fantasia – politico e scrittore italiano.
 Giovanni del Fantasia – architetto italiano.
 Ricardo Fantasia – giocatore di biliardo argentino

Altro 
 Fantasia – tradizionale esibizione equestre tipica del Maghreb.